Der Kisseljowsker Stausee () befindet sich am Fluss Kakwa, einem Nebenfluss der Soswa, einige Kilometer westlich von Serow in der Oblast Swerdlowsk in Russland. Sein Zweck ist die Wasserversorgung der Industrie (Hüttenwerk) in der Stadt Serow (vor allem im Winter beim Einfrieren des Flusses Kakwa) und Wasserkraftnutzung in einem Wasserkraftwerk.

Der Staudamm brach am 14. Juni 1993. Dabei kamen 15 Menschen ums Leben, der Schaden hat sich auf 56 Milliarden Rubel belaufen. Die Stauanlage war zuvor 15 Jahre in Betrieb. Unglücksursache war ein Bruch der Verschlussorgane der Entlastungseinrichtungen. Dadurch kam es zum Überströmen des Bauwerks. Nur ein Jahr danach gab es mit dem Dammbruch des Tirljan-Staudamms ein ähnliches Katastrophenereignis in Russland. Dies führte im Jahr 1997 schließlich zu einer Implementierung eines staatlichen Monitorings von Staudämmen.

Siehe auch 
Liste von Stauanlagenunfällen

Weblinks  
Emercom of Russia

Einzelnachweise 

Stauanlagenunfall
Stausee in Asien
Stausee in Russland
Katastrophe 1993
SKisseljowsk
Geographie (Oblast Swerdlowsk)
Bauwerk in der Oblast Swerdlowsk